Baffert ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Baffert (* 1953), US-amerikanischer Pferdetrainer
 Sigrid Baffert (* 1972), französische Schriftstellerin